Сен-Сенере́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 240 км на захід від Парижа, 125 км на північний схід від Нанта, 15 км на північний схід від Лаваля.

Історія 

1 січня 2017 року Сен-Сенере і Монсюр було об'єднано в новий муніципалітет Монсюр-Сен-Сенере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 182 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 495,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Сенере на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Маєнн